Османо-габсбургские войны — серия военных конфликтов между Османской империей и различными ветвями династии Габсбургов, правившими в Австрийской империи, а также в отдельные промежутки времени в Испании, Священной Римской империи и королевстве Венгрия. Началом этих конфликтов считается Мохачская битва, после которой треть Венгрии стала данником Османской империи.

В XVI веке Османская империя была серьёзной угрозой Европе, которая не могла мобилизоваться на отпор из-за Реформации и франко-габсбургского соперничества. Однако у Османской империи в это время были свои проблемы — с Персией на востоке и египетскими мамлюками на юге — которые не позволили ей обратить против Европы все свои усилия.

Вестфальский мир 1648 года и Война за испанское наследство 1701—1714 годов оставили Австрию единственным компактным габсбургским владением, и османо-габсбургские войны свелись к австро-турецким войнам. Нарастающее превосходство Европы в военном деле позволило Габсбургам отвоевать Венгрию и начать наступать на Балканах. Конфликты завершились, когда во время Первой мировой войны Австро-Венгрия и Османская империя стали союзниками, а после войны обе империи прекратили своё существование.

Противники сближаются друг с другом 

Долгое время Королевство Венгрия являлось основным противником турок в Европе. После гибели его короля Лайоша II в 1526 году в Мохачской битве его вдова Мария Австрийская бежала в Австрию к своему брату Фердинанду. Фердинанд, будучи женатым на старшей сестре погибшего Лайоша — Анне — предъявил права на его наследство. Часть венгерских дворян, собравшись на съезд в Пожони, провозгласила Фердинанда новым королём Венгрии, однако другая часть, собравшись в Токае, избрала королём Яноша Запольяи.

В 1527—1528 годах армия Фердинанда вторглась в Венгрию, разбила войска Запольяи и изгнала его из страны в Польшу. Находясь в изгнании, Янош Запольяи обратился в 1528 году за помощью к Османской империи. 10 мая 1529 года началось вторжение Сулеймана Великолепного в Венгрию. Во время этого вторжения османские войска выбили силы Габсбургов из страны и восстановили власть Яноша в большей части Венгрии. Янош Запольяи в июле 1529 года принёс вассальную присягу турецкому султану и был признан им королём Венгрии.

Осада Вены 

Одержав победу при Мохаче, Сулейман считал, что он, как завоеватель, вправе распоряжаться венгерской короной, и пообещал её Запольяи. У Фердинанда было мало ресурсов и людей как в австрийских владениях Габсбургов, так и в самой Венгрии, поэтому весной 1528 года он направил в Стамбул посланников, которые должны были вести переговоры о мире, но те вернулись с пустыми руками. 10 мая 1529 года Сулейман выступил со своей армией в поход на Вену. По дороге, в Мохаче, Запольяи был коронован королём Венгрии. Затем у Фердинанда отобрали Буду, и Запольяи был возведён на венгерский трон.

Тяжёлые природные условия привели к тому, что турецким войскам пришлось потратить четыре месяца на путь от Стамбула до Буды, и ещё две недели, чтобы подойти к Вене, куда они прибыли в последние дни сентября. Коммуникации османской армии были слишком растянуты, а сами войска — измотаны, поэтому после трёх недель безуспешной осады Сулейман отдал приказ об отступлении. Уход турок осаждённые восприняли как чудо.

Малая война 

После поражения под Веной Сулейману пришлось отвлечься на дела в других частях своей империи. Воспользовавшись отсутствием турецких войск, австрийцы в 1530 году перешли в контрнаступление, и отбили ряд важных крепостей на Дунае. В 1532 году Сулейман вернулся, но, чтобы подойти к Вене, его войскам нужно было взять находившийся в 80 километрах к югу от столицы городок Кёсег, который капитулировал только после трёх недель осады. С началом августовских дождей османская армия была вынуждена отступить. В 1533 году между Фердинандом и Сулейманом был подписан мирный договор. Янош Запольяи был признан венгерским королём и османским вассалом, турки признали оставшуюся часть Венгрии за Габсбургами.

Договор не удовлетворил ни Яноша, ни Фердинанда, чьи армии начали стычки друг с другом вдоль границы. Периодически обращаясь за помощью к туркам, венграм удавалось сдерживать Габсбургов, а в 1543—1544 годах турки вновь перешли в наступление, взяв ряд крепостей на Дунае, после чего вновь было подписано перемирие.

Состояние мира между австрийцами и турками продолжалось до 1552 года, когда Сулейман решил атаковать Эгер. Осада Эгера закончилась неудачей, австро-венгерская победа под Эгером после долгого периода поражений в Венгрии дала австрийцам основание полагать, что Венгрия всё-таки является спорной территорией, а не потеряна навсегда.

В 1566 году старый Сулейман вновь атаковал австрийские владения в Венгрии, но во время Сигетварской битвы скончался.

Война в Средиземноморье 
В XV веке произошли два события, вызвавшие большой рост числа беженцев в Средиземноморье: падение Константинополя в 1453 году, и постепенное изгнание мавров из Испании начиная с 1492 года. Разорённые и недовольные бывшие обитатели этих мест жаждали мщения, и многие из них стали пиратами. Обычно христиане базировались в Центральном Средиземноморье: на Сицилии, Мальте или на одном из островов близ побережья Далмации; мусульмане присоединялись к своим единоверцам в Северной Африке. В начале XVI века в Алжире укрепился Хайр-ад-Дин Барбаросса, провозгласивший себя султаном и признавший верховную власть Османской империи.

Основной угрозой для Османской империи в Восточном Средиземноморье был Орден святого Иоанна, превративший в свою укреплённую базу остров Родос. Турецкая атака на остров в 1480 году была отбита, но в 1522-м турки смогли, наконец, захватить его. Император Карл V в 1530-м году передал рыцарям остров Мальта, и они продолжили свою собственную войну с турками, опираясь на новые базы.

Избранный в 1519 году императором Священной Римской империи Карл V, принадлежавший к испанской ветви Габсбургов был ревностным католиком, он пытался построить все европейскую империю, поэтому турецкую угрозу воспринял со всей серьёзностью. Однако против его универсалистских планов выступил французский король Франциск I, в результате чего в 1521 году началась война. Чтобы ослабить соперника, в 1528 году Франциск I пошёл на неслыханный шаг: заключил договор с султаном Сулейманом о союзе против Габсбургов; так был основан Франко-турецкий альянс. Будучи вынужденным отвлечься от Франции, Карл V также открыл «второй фронт»: он сумел подвигнуть на действия против османской империи персидского шаха, образовав габсбургско-персидский альянс.

В 1533 году Хайр-ад-Дин Барбаросса был назначен главнокомандующим турецким флотом, и в 1534 году захватил Тунис, однако год спустя Тунис был отбит Карлом V. В 1538 году морское сражение при Превезе турецкого флота против объединённых флотов Испании, Венеции и Папского государства окончилось победой Барбароссы. В 1543 году, во время очередной «итальянской» войны флот Барбароссы совместно с французским флотом участвовал в осаде Ниццы, которую защищали войска Карла V. В 1556 турецкие войска начали осаду Орана, которая не принесла успеха.

В 1565 году турки решили захватить Мальту, которую Карл V отдал иоаннитам. За 30 лет пребывания на острове рыцари выстроили там мощные укрепления, а получив от своих шпионов информацию о планах турок стали день и ночь работать над улучшением обороноспособности, поэтому, хотя турки и доставили на Мальту огромную армию, Великая осада Мальты закончилась их поражением.

После смерти Сулеймана I в 1566 году султаном стал его сын Селим II. Чтобы противостоять туркам, в 1571 году европейские страны создали «Священную лигу», флот которой одержал победу над турецким в битве при Лепанто. Победа при Лепанто во многих странах западной Европы тогда рассматривалась не просто как победа в обычном морском сражении, а как и важнейшая победа христианства над исламом, однако в реальности она не оказала особого влияния на ход шедшей тогда очередной венециано-османской войны: воспользовавшись отсутствием единства среди союзников, Турция построила новый флот и успешно закончила войну. По мирному договору 1573 года Венеция уступила Турции остров Кипр.

Тринадцатилетняя война 1593—1606

Завоевание Крита Османской империей 
Мальтийские рыцари, воспрянув духом, возобновили нападения на мусульманские суда по всему Средиземноморью. В ответ турки в 1648 году высадились на Крите. Венецианцам пришлось защищать свой последний крупный остров в Эгейском море в одиночку, так как Австрия приходила в себя после Тридцатилетней войны, а Испания воевала с Францией.

Тем не менее, Венецианская республика всё ещё обладала мощным флотом, и осада турками последней венецианской крепости на Крите затянулась. Блокада венецианцами Дарданелл явилась серьёзным унижением для Османской империи, и не давала возможности нормально снабжать экспедиционный корпус на Крите. В течение следующих десяти лет Испания успела помириться с Францией, а Австрия возобновила войну с турками. Тем не менее, в итоге в 1664 году турки заключили мир с Австрией, а венецианский флот в итоге потерпел поражение, и остров Крит пал после десятилетней осады.

Великая Турецкая война 

В 1682 году, в ответ на габсбургские налёты на Османскую Венгрию, турки двинули на Австрию огромную армию, но в 1683 году она была разбита под Веной. В 1684 году была создана антитурецкая Священная лига в составе Австрии, Польши и Венеции. После заключения в 1686 году Вечного мира между Русским царством и Речью Посполитой к Священной лиге примкнула Россия. В течение последующих 16 лет австрийские войска перешли в масштабное наступление и отбили у турок значительные территории — южную Венгрию и Трансильванию. Турки были вынуждены признать условия Карловицкого мира 1699 года, который передал Австрии Венгрию, Трансильванию, Хорватию, Венеции — Морею и острова Архипелага, Польше — находившееся с 1672 г. у Турции Подолье.

Игра окончена 
Хотя Великая турецкая война явилась для Османской империи бедствием, от которого она так и не смогла оправиться, Габсбурги вскоре также оказались втянутыми в разрушительную войну против своего традиционного противника — Франции. Поскольку испанский король Карл II с самого раннего детства был болен умственно и физически, а других мужчин в Испанской ветви рода Габсбургов не было, вопрос о наследовании огромной Испанской империи — которая включала помимо Испании также владения в Италии и Америке, Бельгию и Люксембург — был постоянным предметом обсуждения. На испанский престол претендовали две династии: французские Бурбоны и австрийские Габсбурги; обе королевские семьи были тесно связаны с последним испанским королём. В результате охватившей всю Европу и Северную Америку войны за испанское наследство корона Испании перешла от Габсбургов к Бурбонам, под властью Габсбургов осталась лишь Австрия.

В XIX веке и Австрийская, и Османская империя постепенно приходили в упадок, их обгоняли другие государства, раньше их вступившие в индустриальную эпоху. Начался рост национализма на Балканах и в долине Дуная. В 1867 году Австрийская империя превратилась в Австро-Венгрию, в результате чего одна из крупнейших наций империи прекратила бороться против единства страны, но Османская империя подобных преобразований не сделала, и её раздирали восстания национальных меньшинств. В результате, терпя поражения на разных фронтах, турки не смогли предотвратить оккупацию Австро-Венгрией Боснии в 1878 году (была формально аннексирована в 1908 году).

Отношения между Австро-Венгрией и Османской империей стали улучшаться, когда они почувствовали в России общую угрозу. Это привело к тому, что в Первой мировой войне бывшие противники сражались на одной стороне, однако проигрыш войны привёл к распаду обоих государств.

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Войны в Европе